Resultats del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1 de la temporada 1992 disputat al circuit de Monza el 13 de setembre del 1992.

Resultats

Altres 
 Pole: Nigel Mansell 1' 22. 221

 Volta ràpida: Nigel Mansell 1' 26. 119 (a la volta 39)

Referències 
 

Itàlia
1992